El término PNC Bank Building puede referirse a:
PNC Bank Building un edificio en la ciudad de Filadelfia.
PNC Bank Building un edificio  en la ciudad de Toledo (Ohio).